Ali Paixà Djanikli (Istanbul, 1720-1785), derebey i militar otomà
 Ali Pasha Mubarak (Birinbal, 1823 - El Caire, 1893), escriptor i polític egipci
 Alí Paixà Tepedelenli (? - Janina, 1822), governador i virtual sobirà de Janina i l'Epir
 Arabadji Ali Paixà (Okhri 1621-Rodes, 1693) gran visir otomà 
 Çandarli Alí Paixà (?-1407), gran visir otomà.
 Çorlulu Damat Ali Paşa (1670-1711), gran visir otomà.
 Güzeldje Ali Paixà (? - 1621), gran visir otomà
 Hekimoğlu Ali Paşa (1689-Kütahya, 1758), gran visir otomà
 Khadim Ali Paixà (? - 1511), gran visir otomà
 Mehmed Emin Âli Paşa (Istanbul, 1815 - Bebek, 1871), gran visir otomà
 Semiz Ali Paixà (? - 1565), gran visir otomà
 Silahdar Damat Ali Paşa (Sölöz, 1667-Peterwardein, 1716), gran visir otomà.
 Sürmeli Ali Paixà (1645-1695), gran visir otomà
 el-Euldj Ali Paixà o Uluj Ali (1520-1587), corsari de la Mediterrània i alt funcionari otomà participà en la batalla de Lepant